Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 2016 enthält alle Spieler, die für die französische Top 12 2016, der höchsten Liga in der französischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach, gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften maximal 16 Spieler melden, darunter mindestens eine französische Frau und einen französischen Mann. Männliche Spieler und ausländische Spielerinnen mussten eine Elo-Zahl von mindestens 2000 haben. Nicht alle Vereine nutzten das Kontingent aus, so meldeten Bischwiller und Les Tours de Haute Picardie je 15 Spieler und Montpellier 14. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Bischwiller, Bois-Colombes und Montpellier mit je neun eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei Les Tours de Haute Picardie 14 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 135 Spieler zum Einsatz, von denen 44 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler war Jean-Pierre Le Roux (Bischwiller) mit 9 Punkten aus 11 Partien. Je 8,5 Punkte erreichten Maxime Vachier-Lagrave, Pawel Tregubow (beide Clichy), Alexander Ipatov und Axel Bachmann (beide Bois-Colombes), wobei Vachier-Lagrave 10 Partien spielte, Tregubow, Ipatov und Bachmann je 11. Mit Salomé Neuhauser (Mulhouse) und Loek van Wely (Clichy) erreichten zwei Spieler 100 %, von diesen kam Neuhauser zweimal zum Einsatz, van Wely einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2016); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2016; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BRA = Brasilien, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, PAR = Paraguay, PHI = Philippinen, POL = Polen, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Bischwiller

Club de Mulhouse Philidor

C.E. de Bois-Colombes

Club de Nice Alekhine

Les Tours de Haute Picardie

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Club de Montpellier Echecs

Club de Vandœuvre-Echecs

Cavalier Bleu Drancy

Club de L'Echiquier Chalonnais

Évry Grand Roque

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Laut Reglement müssen in jedem Wettkampf mindestens fünf der eingesetzten Spieler die französische Staatsbürgerschaft haben oder EU-Bürger mit Wohnsitz in Frankreich sein. Da Cavalier Bleu Drancy im Wettkampf gegen Clichy-Echecs-92 diese Bestimmung nicht erfüllte, wurden die Partien an den Brettern 5 bis 8 als gewonnen für Clichy gewertet. Für die Einzelbilanzen werden folgende tatsächlich erspielte Ergebnisse berücksichtigt:
 Dylan McClain – Pawel Tregubow 0:1
 Axel Delorme – Jean-Philippe Karr 0,5:0,5
 Wjatscheslaw Posdnjakow – Pierre Barbot 0:1
 Almira Scripcenco – Annie Barakoff 1:0

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Turnierseite (französisch)
 Mannschaftsmeldungen (französisch, PDF; 402 kB)

Schach (Frankreich)
Schach 2016